Eaucourt steht für:

 Sommette-Eaucourt, eine französische Gemeinde im Département Aisne
 Warlencourt-Eaucourt, eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Eaucourt-sur-Somme, eine französische Gemeinde im Département Somme